Barbalha kan syfta på:

Brasilien 

 Barbalha (kommun), Ceará, 
 Barbalha (ort), Ceará,